Enigma je lahko :

 Sestavljanka oz. misterij oz. uganka
 Enigma (naprava), nemški vojaški šifrirni stroj za enkripcijo
 Enigma (glasbena skupina), glasbena skupina
 Enigma (igra), računalniška igra
 Enigma (šah), šahovski program 
 Enigma - epizoda Zvezdnih vrat SG-1
 Enigma - roman Roberta Harrisa